Свод знаний по управлению проектами () представляет собой сумму профессиональных знаний по управлению проектами. Институт управления проектами использует этот документ в качестве основного справочного материала, руководства для своих программ по профессиональному развитию. 

В настоящем руководстве описываются суть процессов управления проектами в терминах интеграции между процессами и взаимодействий между ними, а также цели, которым они служат. Эти процессы разделены на пять групп, называемых «группы процессов управления проектом».

Актуальное издание — 7, 2021 год.

Группы процессов 

Все процессы разделяются на следующие пять групп:

Группа процессов инициации 

Группа процессов инициирования состоит из процессов, способствующих формальной авторизации начала нового проекта. В группу процессов инициации входят следующие процессы:
 Разработка устава проекта (4.1)
 Идентификация заинтересованных сторон (13.1)

Группа процессов планирования 

Определяет и уточняет цели и планирует действия, необходимые для достижения целей и содержания, ради которых был предпринят проект.
В группу процессов планирования входят следующие процессы:
 Разработка плана управления проектом (4.2)
 Планирование управления содержанием (5.1)
Сбор требований (5.2)
 Определение содержания (5.3)
 Создание иерархической структуры работ (5.4)
Планирование управления расписанием (6.1)
 Определение операций (6.2)
 Определение последовательности операций (6.3)
 Оценка длительности операций (6.4)
 Разработка расписания (6.5)
 Планирование управления стоимостью (7.1)
Оценка стоимости (7.2)
 Определение бюджета (7.3)
 Планирование управления качеством (8.1)
 Планирование управления ресурсами (9.1)
 Оценка ресурсов операций (9.2)
 Планирование управления коммуникациями (10.1)
 Планирование управления рисками (11.1)
Идентификация рисков (11.2)
 Качественный анализ рисков (11.3)
 Количественный анализ рисков (11.4)
 Планирование реагирования на риски (11.5)
 Планирование управления закупками (12.1)
 Планирование вовлечения заинтересованных сторон (13.2)

Группа процессов исполнения 

Объединяет человеческие и другие ресурсы для выполнения плана управления проектом данного проекта. В группу процессов исполнения входят следующие процессы:
 Руководство и управление работами проекта (4.3)
Управление знаниями проекта (4.4)
 Управление качеством (8.2)
 Приобретение ресурсов (9.3)
 Развитие команды проекта (9.4)
 Управление командой проекта (9.5)
 Управление коммуникациями (10.2)
 Осуществление реагирования на риски (11.6)
Проведение закупок (12.2)
Управление вовлечением заинтересованных сторон (13.3)

Группа процессов мониторинга и контроля 

Регулярно оценивает прогресс проекта и осуществляет мониторинг, чтобы обнаружить отклонения от плана управления проектом, и, в случае необходимости, провести корректирующие действия для достижения целей проекта. В группу процессов мониторинга и контроля входят следующие процессы:
 Мониторинг и контроль работ проекта (4.5)
Интегрированный контроль изменений (4.6)
 Подтверждение содержания (5.5)
 Контроль содержания (Scope) (5.6)
 Контроль расписания (6.6)
 Контроль стоимости (7.4)
 Контроль качества (8.3)
 Контроль ресурсов (9.6)
 Мониторинг коммуникаций (10.3)
 Мониторинг рисков (11.7)
 Контроль закупок (12.3)
 Мониторинг вовлечения заинтересованных сторон (13.4)

Группа процессов закрытия 
Формализует приемку продукта, услуги или результата и подводит проект или фазу проекта к правильному завершению. Группа завершающих процессов содержит следующие процессы:
 Закрытие проекта или фазы (4.7)

Области знаний 

Рассматривают области знаний по управлению проектами:
 Управление интеграцией проекта (1)
 Управление содержанием проекта (2)
 Управление расписанием проекта (3)
 Управление стоимостью проекта (4)
 Управление качеством проекта (5)
 Управление ресурсами проекта (6)
 Управление коммуникациями проекта (7)
 Управление рисками проекта (8)
 Управление закупками проекта (9)
 Управление заинтересованными сторонами проекта (10)

Литература 
 
Project Management Institute,. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). — Sixth edition. — Newtown Square, PA. — 1 online resource с. — ISBN 9781628253900, 1628253908, 9781628253924, 1628253924, 9781523112326, 1523112328, 162825467X, 9781628254679, 9781628254655, 1628254653, 1628251840, 9781628251845.

См. также 
 P2M — Японская методология управления инновационными проектами и программами
 PRINCE2 — Метод руководства проектом Prince2
 Microsoft Solutions Framework (MSF) — методология разработки программного обеспечения от Microsoft
 Проектный офис

Ссылки 
 Project Management Institute
 Сравнение стандартов P2M и PMBoK 4-й редакции

Управление проектами